2 miejscowości w Polsce:
 Nowe Brzeźno – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica
 Nowe Brzeźno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Budzyń